Beran (Kepil)
 Beran (Kota Blora)
 Beran (Ngawi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing